Кардифф (англ. Cardiff) — многозначный термин.

 Кардифф — крупнейший город и столица Уэльса.
 Кардифф — средневековый замок, находится в графстве Гламорган в Уэльсе. 
 Кардифф (также Кардифф-Уэльс или Аэропорт Руз) — главный аэропорт для Уэльса.
 Кардифф — валлийский регбийный клуб.

 Кардифф, Джанет (род. 1957) — канадская художница.
 Кардифф, Джек (1914—2009) — английский кинооператор и режиссёр.
 Кардифф Сити — валлийский футбольный клуб.

См. также 
 Кардифф Сити